präbiotisch steht für:

 Eigenschaften von Lebensmittelzusätzen bzw. biologisch aktiven Ballaststoffen, siehe Präbiotika
 Eigenschaften von Molekülen bei der Entstehung des Lebens, siehe Chemische Evolution